Wase – area a governo locale (local government area) della Nigeria 
 Wase – fiume dell'omonima area a governo locale